Baygorria puede referirse a:

 Represa de Baygorria: represa hidroeléctrica sobre el río Negro, Uruguay.
 Baygorria: localidad uruguaya en el departamento de Durazno.